Transformer steht für:
 Transformer (Album), Album von Lou Reed (1972)
 Transformer Cars, britischer Automobilhersteller
 Transformer, Überkopf-Fahrgeschäft, siehe Top Star Tour
 Transformer (Maschinelles Lernen), eine Architektur für Maschinelles Lernen

Siehe auch:
 Transformers, Action-Figuren-Franchise
 Transformator, Bauelement der Elektrotechnik
 The Transformer, Album von Thelonious Monk (2002)